Cary kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Cary (Illinois)
Cary (Mississippi)
Cary (North Carolina)